728